Копљевићи могу бити:
 Копљевићи (Мркоњић Град), насељено мјесто у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Копљевићи (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ